

Persone 
 Amedeo Giacomini (1939-2006) – scrittore e poeta italiano
 Audrey Giacomini (1986) – attrice e modella francese
 Breno Giacomini (1985) – giocatore di football americano statunitense 
 Carlo Giacomini (1840-1898) – medico, antropologo e anatomista italiano
 Daniele Giacomini (...) – informatico italiano
 Federica Giacomini, nota con lo pseudonimo di Ginevra Hollander (1970-2014) – attrice pornografica italiana
 Gastone Giacomini (1913-1945) – ufficiale e partigiano italiano
 Giacomo Andrea Giacomini (1796-1849) – medico e farmacologo italiano
 Gianni Giacomini (1958) – ex ciclista su strada italiano
 Gino Giacomini (1878-1962) – politico, insegnante e antifascista sammarinese
 Giuseppe Giacomini (1940-2021) – tenore italiano
 Massimo Giacomini (1939) – ex calciatore e allenatore di calcio italiano
 Valerio Giacomini (1914-1981) – naturalista, botanico ed ecologo italiano

Altro 
 Rifugio Giovanni Giacomini – edificio sul valico di Forca di Presta, comune di Arquata del Tronto, provincia di Ascoli Piceno